Sádek est un toponyme qui peut désigner :

Sádek, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Sádek, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie